Chris Lawrence peut être :
 Chris Lawrence (1933-2011), pilote automobile anglais ;
 Chris Lawrence (1987-), hockeyeur canadien ;
 Chris Lawrence (1988-), joueur australien de rugby à XIII.